Tero Lehterä, finski hokejist, * 21. april 1972, Espoo, Finska.

Lehterä je v finski ligi igral za klube Espoo Blues, Urheilukoulu, Jokerit Helsinki, Tappara Tampere, HPK Hämeenlinna in HC Salamat. V sezonah 1995/96 in 1996/97 je osvojil naslov finskega državnega prvaka s klubom Jokerit Helsinki. Leta 1994 je bil kot 235. izbran na NHL naboru s strani kluba Florida Panthers, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Ob tem je igral še za klube Neftehimik Nižnekamsk in Torpedo Nižni-Novgorod v ruski ligi, EHC Basel in HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi, Malmö IF v švedski ligi, EV Duisburg v nemški ligi ter Odense IK v danski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, kjer je bil dobitnik zlate medalje. Za reprezentanco je skupno odigral 56 tekem. Leta 2009 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 28
| 14
| 26
| 40
|
| 2
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 34
| 17
| 14
| 31
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 41
| 23
| 33
| 56
| +25
| 10
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +4
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 7
| 6
| 8
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Urheilukoulu
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 9
| 6
| 4
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 14
| 17
| 31
| -18
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 4
| 1
| 7
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 19
| 27
| 46
| -13
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 12
| 11
| 23
|
| 10
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Malmö IF
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 48
| 11
| 12
| 23
| +15
| 27
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| +1
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 95/96
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +4
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 47
| 11
| 10
| 21
| +7
| 4
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +2
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 97/98
|
| 47
| 9
| 13
| 22
| +8
| 4
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -4
| 0
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 98/99
|
| 69
| 15
| 24
| 39
|
| 8
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 52
| 11
| 11
| 22
| +7
| 6
|
| 11
| 4
| 2
| 6
| -4
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 55
| 6
| 17
| 23
| +4
| 20
|
| 10
| 1
| 5
| 6
| +5
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 01/02
|
| 50
| 6
| 13
| 19
| +5
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 02/03
|
| 55
| 7
| 8
| 15
| +7
| 2
|
| 13
| 1
| 4
| 5
| +3
| 2
|-
| Neftehimik Nižnekamsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 55
| 16
| 11
| 27
| +9
| 8
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|-
| Neftehimik Nižnekamsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 23
| 2
| 5
| 7
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Salamat
| Finska 2. liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 17
| 3
| 3
| 6
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Basel
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 18
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +4
| 2
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Odense IK
| Danska liga
| 06/07
|
| 14
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 869
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | 297
| bgcolor="#7FFF00" | 517
| bgcolor="#7FFF00" | +71
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Florida Panthers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Urheilukoulu
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Neftehimik Nižnekamsk
Hokejisti HC Salamat
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Hokejisti EHC Basel
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Odense IK
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih